Irish Premier League 2005/2006 (ze względów sponsorskich zwana Carnegie Irish League) –  105. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Irlandii Północnej. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 17 września 2005 do 29 kwietnia 2006 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Sezon zakończył baraż o miejsce w przyszłym sezonie w Irish Premier League.
Obrońcą tytułu była drużyna Glentoran.
Mistrzostwo po raz czterdziesty szósty w historii zdobyła drużyna Linfield.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraż o Irish Premier League 
Donegal Celtic wygrał w dwumeczu 3-1 z Institute baraż o miejsce w Irish Premier League na sezon 2006/2007.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii Północnej
2005 w Irlandii Północnej
2006 w Irlandii Północnej